

Toponyme

États-Unis 
 Stafford, ville du comté de Tolland, dans l'État du Connecticut ;
 Stafford, ville du comté de Stafford, dans l'État du Kansas ;
 Stafford, ville du comté de Genesee, dans l'État de New York ;
 Stafford, ville située en Ohio ;
 Stafford, ville de l'agglomération de Houston, à cheval sur les comtés de Fort Bend et de Harris, dans l'État du Texas ;
 Stafford, ville du comté de Stafford, dans le Commonwealth de Virginie ;
  (), trois comtés des États-Unis ;

Royaume-Uni 
 Stafford, ville du Staffordshire, en Angleterre ;
 Stafford, circonscription britannique du Staffordshire, en Angleterre ;
 Stafford, district non métropolitain du Staffordshire, en Angleterre ;

Hydronyme 

 Stafford, fleuve de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Nom de famille 

 Barbara Maria Stafford (1941-), historienne de l’art américaine ;
 Drew Stafford (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Edward Stafford (1819-1901), premier ministre de Nouvelle-Zélande ;
 Frederick Stafford (1928-1979), acteur autrichien ;
 Greg Stafford (1948-2018), créateur de jeux de rôle (RuneQuest, HeroQuest, HeroWars) ;
 Harrison Stafford (19?-), musicien américain ;
  ;
 James Francis Stafford (1932-), pénitencier majeur émérite et cardinal de l'Église catholique romaine ;
 Jean Stafford (1915-1979), romancière et nouvelliste américaine ;
  (1944-), chanteur, compositeur, musicien et humoriste américain ;
 Jo Stafford (1917-2008), chanteuse américaine ;
 Pauline Stafford (1946-), historienne britannique
 Ryan Stafford (1986-), joueur américain de volley-ball ;
 Shaun Stafford (1968-), joueuse de tennis américaine ; 
 Thomas Stafford (1930-), astronaute américain ;
 Tom Stafford (19?-), astronome américain.

Toponyme indiquant un gué en Afrique du Sud
Homonymie de patronyme
Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué en Nouvelle-Zélande